Venus är ett släkte av musslor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Venus ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Venusmusslor